Frank Tazelaar - componist/muzikant en festivaldirecteur
 Kees Tazelaar - componist
 Peter Tazelaar - verzetsstrijder en Engelandvaarder
 Rob Tazelaar - PvdA-politicus en Tweede Kamerlid
 Wouter Tazelaar - Nederlands hockeyspeler en -international